Моисей Соломонович Тейф ( — Мойше Тейф, также известен под псевдонимом Шая Сибирский;  — ) — еврейский советский поэт.

Биография 
Родился в семье приказчика. С 13 лет работал на обойной фабрике, вступил в комсомол, учился в школе рабочей молодёжи. Выступал актёром и сценаристом еврейской агитбригады. Был одним из учредителей литературной группы при минской газете «Дер юнгер арбетер» (1923). В середине 1920-х гг. переехал в Москву, работал корректором в газете «Дер эмес», сблизился с А. Кушнировым, вступил в Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП), печатался в еврейской печати Москвы, Минска, Харькова, дружил с М. Голодным, перевел стихотворение М. Светлова «Гренада». В 1933 г. окончил еврейское отделение литературного факультета 2-го Московского государственного университета.

В 1938 году арестован по ложному доносу. После освобождения в 1941 году добровольцем ушёл на фронт. В 1951 году был вторично арестован, но после смерти Сталина реабилитирован.

Печатать стихи начал с 1920 года. Произведения Тейфа посвящены Гражданской войне («Виолончель», «Пролетарка, сестра моя»), Великой Отечественной войне («Золотое яблочко»), Холокосту («Шесть миллионов», «Анна Франк», «Кихелех и земелех», посвящённое памяти маленького сына Тейфа, который вместе с родителями поэта погиб в Минском гетто). Перевёл на идиш «Песнь песней», произведения Ф. Шиллера, В. Скотта, Ш. де Костера.

Умер в 1966 году. Похоронен на Востряковском кладбище.

Литература 
 
 Эстрайх Г. Еврейская литературная жизнь Москвы, 1917-1992. СПб., 2015.- 334 с. По именному указателю. ISBN 978-5-94380-190-7

Ссылки 
 Краткая литературная энциклопедия
 
 Л. Лещинский  Четырежды "Альпинезл" Советского Союза. Опубликовано в газете "Секрет", 809, 1/11/2009
 Шая Сибирский (Моисей Тейф)  Лагерные стихи Перевод с идиша Моисея Ратнера. Опубликовано в журнале «Корни» № 22, стр. 82-95

Поэты на идише
Репрессированные в СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Поэты СССР
Похороненные на Востряковском кладбище